Deux classes de navires de lUS Navy portent le nom de classe Pennsylvania:
 la , une classe de six croiseurs cuirassés construits au début du  ;
 la , une classe de deux cuirassés qui participent aux Première et Seconde Guerre mondiale.